Алесса́ндро Бонвичи́но, или Буонвичи́но (), известен под прозвищем Море́тто (Арапчонок (); между 1490 и 1498, Брешиа — 22 декабря 1554, там же) — итальянский художник, работал в Брешии и Венеции.

Биография 

Его учителем был Фьораванте Феррамола (по другим сведениям — Винченцо Фоппа, среди его наставников упоминаются также Тициан, Якопо Пальма и Джироламо Романино). Художниками стали и оба его брата — Пьетро и Якопо.

В 1521 году расписывал вместе с Романино Капеллу Сакраменто кафедрального собора Брешии, в 1522—1524 работал в Падуе. У него были также совместные работы с Лоренцо Лотто и Флориано Феррамолой.

Наследие 
Наиболее известна его картина Святая Джустина с донатором и единорогом, находящаяся в Венском музее истории искусств (приписывается также Порденоне). Написал несколько портретов известной куртизанки Туллии д'Арагона, в том числе —  в образе Саломеи (пинакотека города Брешиа). Работы Моретто находятся в музеях Франкфурта, Берлина, Лондона, Будапешта, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и др. Картина Аллегория Веры (ок.1530) — в собрании Эрмитажа.

Ученики 
Среди учеников Моретто был известный портретист Джамбатиста Морони.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Virgilio P. Alessandro Bonvicino: Il Moretto da Brescia. Brescia: La Scuola, 1988

Ссылки 

 Статья в Католической энциклопедии (англ.)
 Работы в музеях мира
 Статья в энциклопедии Кругосвет

Персоналии по алфавиту
Художники Италии
Родившиеся в 1498 году
Умершие в 1554 году